Basílica de Nossa Senhora da Paz de Iamussucro — na Costa do Marfim
Basílica de Nossa Senhora de Genebra — na Suíça
Basílica de Notre-Dame de Saigão — no Vietname

Quebeque, Canadá
Basílica de Notre-Dame (Montreal)
Basílica de Notre-Dame-du-Cap — em  Trois-Rivières

França
Basílica de Nossa Senhora das Crianças — em Châteauneuf-sur-Cher
Catedral de Lille
Basílica de Notre-Dame de Fourvière — em Lião
Basílica de Notre-Dame de la Garde — em Marselha
Basílica de Notre-Dame de Nice
Basílica de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours — em Paris
Catedral de Notre-Dame de Paris

Desambiguações de templos